Das World Matchplay 1989 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier, das vom 7. bis zum 16. Dezember 1989 im Rahmen der Saison 1989/90 im International Centre im englischen Brentwood ausgetragen wurde. Sieger wurde Jimmy White mit einem Finalsieg über John Parrott, das höchste Break spielte der Schotte Stephen Hendry mit einem 129er.

Preisgeld 
Gesponsert wurde das Turnier von dem Unternehmen Everest, einer Glaserei. Insgesamt wurden 250.000 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Organisiert von Barry Hearns Matchroom Sport, nahmen die besten zwölf Spieler der Snookerweltrangliste teil. Da diese immer nur am Saisonende offiziell aktualisiert wurde, nahm man als Grundlage die zum Zeitpunkt des Turnieres aktuelle inoffizielle Berechnung (provisional ranking list). Die besten vier Spieler waren direkt für das Viertelfinale gesetzt, die übrigen acht starteten in der ersten Runde in das im K.-o.-System ausgetragene Turnier. Bis einschließlich zum Halbfinale wurde im Modus Best of 17 Frames gespielt, das Finale wurde im Modus Best of 35 Frames ausgetragen.

Finale 
Nach engen Halbfinals war es John Parrott, der die erste Hälfte des Spiels prägte. Er ging mit 1:3, 2:4, 4:7 und 4:8 in Führung. Doch dann brach seine Form ein und Jimmy White übernahm das Ruder. Parrott konnte im Folgenden nur noch einen einzigen Frame gewinnen, während White das Spiel zunächst zum Stande von 11:8 drehte und sich dann mit 18:9 den Gewinnerscheck sicherte.

Century Breaks 
Sieben Spieler spielten während des Turnieres insgesamt elf Century Breaks:

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in England
Sportveranstaltung im Borough of Brentwood
Brentwood (Essex)